Die AIG Japan Open Tennis Championships 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 2. bis 10. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Mashona Washington mit 6:0 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Shinobu Asagoe / Katarina Srebotnik mit 6:1 und 6:4 gegen Jennifer Hopkins / Mashona Washington.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AIG Japan Open Tennis Championships 2004 fand vom 2. bis 4. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in der Präfektur Tokio